Bürli steht für:

 Bürli (Kleingebäck), eine Sorte von Brötchen in der Schweiz
 Friedrich Joseph Bürli (1813–1889), Schweizer Politiker